Blanche Bingley Hillyard, angleška tenisačica, * 3. november 1863, Greenford, Anglija, † 6. avgust 1946, London.

Med letoma 1885 in 1901 se je trinajstkrat uvrstila v finale turnirja za Prvenstvo Anglije med posameznicami. Šestkrat je zmagala, trikrat je v finalu premagala Charlotte Cooper, sedemkrat pa izgubila, petkrat proti Lottie Dod. Njen mož George Hillyard je bil prav tako tenisač. Leta 2013 je bila sprejeta v Mednarodni teniški hram slavnih.

Finali Grand Slamov

Posamično (13)

Zmage (6) 

|-style="background:#cfc;"
| 1886 || Prvenstvo Anglije ||  Maud Watson || 6–3, 6–3
|-style="background:#cfc;"
| 1889 || Prvenstvo Anglije <small>(2) ||  Helena Rice || 4–6, 8–6, 6–4
|-style="background:#cfc;"
| 1894 || Prvenstvo Anglije <small>(3) ||  Edith Austin Greville || 6–1, 6–1
|-style="background:#cfc;"
| 1897 || Prvenstvo Anglije <small>(4) ||  Charlotte Cooper || 5–7, 7–5, 6–2
|-style="background:#cfc;"
| 1899 || Prvenstvo Anglije <small>(5) ||  Charlotte Cooper || 6–2, 6–3
|-style="background:#cfc;"
| 1900 || Prvenstvo Anglije <small>(6) ||  Charlotte Cooper || 4–6, 6–4, 6–4
|}

Porazi (7) 

|-style="background:#cfc;"
| 1885 || Prvenstvo Anglije ||  Maud Watson || 1–6, 5–7
|-style="background:#cfc;"
| 1887 || Prvenstvo Anglije (2) ||  Lottie Dod || 2–6, 0–6
|-style="background:#cfc;"
| 1888 || Prvenstvo Anglije (3) ||  Lottie Dod || 3–6, 3–6
|-style="background:#cfc;"
| 1891 || Prvenstvo Anglije (4) ||  Lottie Dod || 2–6, 1–6
|-style="background:#cfc;"
| 1892 || Prvenstvo Anglije (5) ||  Lottie Dod || 1–6, 1–6
|-style="background:#cfc;"
| 1893 || Prvenstvo Anglije (6) ||  Lottie Dod || 8–6, 1–6, 4–6
|-style="background:#cfc;"
| 1901 || Prvenstvo Anglije (7) ||  Charlotte Cooper Sterry || 2–6, 2–6
|}

Sklici

Zunanje povezave

 

Angleški tenisači
Sprejeti v Mednarodni teniški hram slavnih